Paolo Grossi – calciatore italiano
Paolo Grossi – storico del diritto italiano, presidente della Corte costituzionale
Paolo Grossi – letterato italiano